Gemini Comedy est une chaîne de télévision de comédie indienne diffusant ses programmes 24h/24 sur le réseau Sun TV Network.

Notes et références 

Chaîne ou station de télévision fondée en 2007